Махла́й — русская фамилия.

Известные носители:
 Махлай, Александр Александрович (род. 1944) — генерал-майор медицинской службы, Герой Российской Федерации.
 Махлай, Владимир Николаевич (род. 1937) — российский инженер, предприниматель, глава корпорации «ТольяттиАзот».
 Махлай, Денис Сергеевич (род. 1990) — белорусский гребец-каноист.
 Махлай, Сергей Владимирович (род. 1969) — российский предприниматель.

См. также